Vladimír Martinec, češki hokejist, * 22. december 1949, Lomnice, Češka.

Martinec je igral za kluba HC Pardubice in ESV Kaufbeuren, kjer se je v sezoni 1985 upokojil. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh zlatih, treh srebrnih in ene bronaste medalje, ter treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. V domači ligi je dosegel 343 zadetkov na 539-ih tekmah, za reprezentanco pa je dosegel 155 zadetkov na 289-ih tekmah.

V letih 1973, 1975, 1976 in 1979 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 68
|
| 5
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 4
| 7
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 9
| 6
| 15
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 9
| 11
| 20
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 6
| 9
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 44
| 19
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 24
| 21
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 35
| 27
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 39
| 21
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 81/82
|
| 44
| 38
| 29
| 67
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 84/85
|
| 45
| 30
| 36
| 66
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |301
| bgcolor="#7FFF00" |199
| bgcolor="#7FFF00" |112
| bgcolor="#7FFF00" |311
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Češki hokejski trenerji
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih